Toray Pan Pacific Open 2009 - теннисный турнир категории premier, проводимый WTA, в столице Японии Токио на открытых кортах с хардовым покрытием с 27 сентября по 2 октября. В 2009 году Toray Pan Pacific Open проводится в 26-й раз.

Победители турнира 2008 года:
 в одиночном разряде -  Динара Сафина.
 в парном разряде -  Ваня Кинг и  Надежда Петрова.

Соревнования

Одиночный разряд 

 Мария Шарапова обыграла  Елену Янкович на отказе соперницы, при счёте 5-2 в свою пользу.

Парный разряд 

 Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне переиграли  Даниэлу Гантухову и  Ай Сугияму со счётом 6-4 6-2.
 После этого турнира Ай Сугияма завершила профессиональную теннисную карьеру.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2009 года
 серия Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

Япония
Теннис
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
2009